Большо́е Солёное о́зеро — топоним:

 Большое Солёное озеро — в США, в северо-западной части штата Юта.
 Большое Солёное озеро — в Казахстане, в Северо-Казахстанской области.
 Большое Солёное озеро — озеро в Арзгирском районе Ставропольского края России.